Сян:

 Сян 湘江 — река на юго-востоке Китая.
 Сян 湘 — один из китайских языков.
 Сян 向/项/相 — китайская фамилия (клан).
 Сян 相 — общее название для ряда министерских должностей в древнем Китае.
 Сян 相 — пятый правитель династии Ся (3 тыс. до н. э.), отец Шаокана.
 Сан (, ) — река в Польше и Украине.